Starzing heißen:

 Starzing (Gemeinde Asperhofen), Ort im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Starzing (Gemeinde Naarn), Ort im Bezirk Perg, Oberösterreich